Elias Stein peut désigner :

 Elias Menachem Stein (1931-2018), mathématicien américain
 Elias Stein (1748-1812), joueur d'échecs néerlandais

Voir aussi